Мандзий — украинская фамилия.

 Мандзий, Андрей Васильевич (род. 1988) — украинский саночник, участник Зимних Олимпийских игр.
 Мандзий, Любомира Степановна (род. 1973) — исполняющая обязанности министра образования и науки Украины с 25 марта 2020 года.